Portão (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Portão (Curitiba), een wijk in in de Braziliaanse gemeente Curitiba, deelstaat Paraná